Coenonympha balearica är en fjärilsart som beskrevs av Musschamp 1904. Coenonympha balearica ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
balearica